Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1971/72 war die 20. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinlandliga genannt. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Rheinlandmeister wurden die Eisbachtaler Sportfreunde. Der VfB Wissen nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1972 teil und scheiterte bereits in der Vorrunde am MTV Ingolstadt (Bayern). Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten der SSV Mülheim, Germania Metternich und Neuling ESG Betzdorf antreten. Für die nachfolgende Saison 1972/73 kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurligen der SV Ehrang, der Ahrweiler BC und die Eintracht Höhr-Grenzhausen und als Absteiger aus der Regionalliga Vorjahresmeister Spvgg Andernach.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1971/72 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1971/72 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 8. März 2022

Fußballsaison 1971/72
1971